Indo hace referencia a varios artículos:

Geografía y etnografía
Río Indo, discurre por el subcontinente indio;
Indo-Pacífico, región biogeográfica;
Cultura del valle del Indo, civilización de la Edad del Bronce.

Además
Indo (empresa), empresa española de óptica
Indus (constelación), que se supone representa un indígena americano.